Magenta má více významů:

 magenta (barva)
 Magenta (Itálie) – město v severní Itálii
 bitva u Magenty – bitva u tohoto města
 boulevard de Magenta – pařížská ulice pojmenovaná podle této bitvy
 Magenta (Marne) – francouzská obec v departementu Marne
 Magenta (stanice RER v Paříži)